Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jan Gunnarsson e Michael Mortensen che hanno battuto in finale Pavel Složil e Tim Wilkison 6-4, 6-2

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (primo turno)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (semifinali)

 Pavel Složil /  Tim Wilkison (finale)
 Jan Gunnarsson /  Michael Mortensen (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1984